László Moholy-Nagy (1894-1946), peintre, architecte et photographe américain d'origine hongroise
 László Nagy, (1925-1978), écrivain et poète hongrois ;
 László Nagy (1927-2005), patineur artistique hongrois ;
 , kayakiste hongrois ;
 László Nagy (1949-), footballeur hongrois ;
 László B. Nagy (1958-), personnalité politique hongroise ;
 László Nagy, (1981-), handballeur hongrois.